Села в Україні:
 Коржівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Коржівка — Київська область, Білоцерківський район
 Коржівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Коржівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

Історичні назви:
 Коржівка — перша, історична назва міста Сновськ у Чернігівській області